Гультяи — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Административный центр Гультяевской волости.

Деревня расположена в 13 км к юго-востоку от города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 384 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района